Мано́ле — мужское румынское личное имя,иногда используется как фамилия.

Имя 
 Мастер Маноле — главный герой румынской «Легенды о Мастере Маноле».
 Маркус, Маноле (1928—1994) — румынский кинорежиссёр.
 Маноле Алдеску — румынский лыжный гонщик,занявший десятое место на зимней олимпиаде 1956 в 4х10 км.

Фамилия 
 Маноле, Домника Степановна (род. 1961) — молдавская судья.
 Маноле, Мэдэлина (1967—2010) — румынская певица.

Румынские имена